Льиса-д’Амун ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Барселона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Вальес-Орьенталь. Занимает площадь 22,3 км². Население — 14356 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 32 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Página web del Ayuntamiento
 Información de la Generalitat de Catalunya
 Informació del Instituto de Estadística de Catalunya
 Mapa en Google Maps de Lliçà d'Amunt

Муниципалитеты Барселоны